Název Missouri  může odkazovat na:
 Missouri (řeka) – řeka v USA
 Missouri (stát) – stát USA pojmenovaný po řece

 loď
 USS Missouri (BB-63) – bitevní loď amerického námořnictva třídy Iowa 

 film
 Zastavení na Missouri (The Missouri Breaks) – americký western s Marlonem Brando a Jackem Nicholsonem

 historie
 Missourský kompromis – dohoda přijatá Kongresem Spojených států v roce 1820

Externí odkazy